Туллимонстр () — род вымерших водных животных спорного систематического положения. Удлинённое тело без конечностей отличалось широко расставленными глазами на стебельках, длинным хоботом на голове, который заканчивался челюстями, и ромбовидным хвостовым плавником.
Размер представителей колеблется в пределах 8—35 см.

Первая часть родового названия — фамилия первооткрывателя Francis Tully, вторая часть —  — «чудо, диво».

Найден в среднекаменноугольных отложениях (311,45—306,95 млн лет назад) дельты реки, существовавшей в то время на месте современной реки  (Иллинойс). Там же встречаются остатки других животных, сохраняющихся лишь в исключительных условиях, в том числе медуз, мальков рыб и икры.

Систематика 
В 2016 году туллимонстр, имевший клешнееобразные челюсти на конце длинного хоботка, был отнесён к миногообразным бесчелюстным.

В 2019 году исследователи из Ирландии, США и Японии выпустили статью о том, что «монстра Талли» могли напрасно отнести к позвоночным. Исследователи проанализировали ископаемый образец глаза «монстра Талли», найденный в Мэйзон-Крик, штат Иллинойс. Ученые также сравнили металлы меланосом Tullimonstrum  с металлами меланосом его современников-позвоночных, найденных в тех же породах и в той же местности, чтобы исключить какие-то случайные аномалии. Оказалось, что ископаемые меланосомы из глаз Tullimonstrum содержат мало цинка и много меди по сравнению с меланосомами этих окаменелостей позвоночных. Сведенные воедино, результаты показывают, что «монстр Талли» с высокой вероятностью мог быть беспозвоночным.

Примечания

Ссылки 
 Tullimonstrum at the Illinois State Museum.
 A particularly well-preserved Tullimonstrum at the Illinois State Museum.

†
Фауна каменноугольного периода
Фоссилии, описанные в 1966 году
Тулли
Вымершие животные